Blauet, blavet, blau o matablanc, substància blava que s'afegeix al midó o a l'aigua en emmidonar o rentar la roba blanca per a llevar-li la grogor i emblanquir-la.
 Blauet o blavet, granota, roba de color blau fosc de què es fan especialment els vestits de treball. Anar de blavet.
 Blauet, blavet o pimpinella morada (Lepista nuda), bolet de l'ordre dels agaricals.
 Nom de diverses espècies d'alcedinins, una subfamília d'ocells:
 Blauet (Alcedo atthis)
 Blauet atzurat
 Blauet amazònic
 Blauet verd
 Blauet crestat
 Blauet argentat
 Blauet pigmeu africà
 Blauet de Blyth
 Blauet pigmeu filipí
 Blauet de Madagascar
 Blauet de Príncipe
 Blauet del paradís
 Blauet de São Tomé
 Blauet pigmeu de Madagascar
 Blauet pigmeu de dors vermell
 Blauet pigmeu de cap vermell
 Blauet de les Bismarck
 Blauet pigmeu de Sulawesi
 Blauet del paradís pit-roig
 Blauet del paradís comú
 Blauet del paradís de Kofiau
 Blauet del paradís de Numfor
 Blauet del paradís de Biak
 Blauet del paradís de les Bismarck

 Escolania de Blauets de Lluc

Vegeu també 
 Blavet (desambiguació)